Сто́линский пове́т Поле́сского воево́дства (, ) — административно-территориальная единица Полесского воеводства II Речи Посполитой. Образован 1 января 1923 года из части гмин Лунинецкого, Пинского и Сарненского поветов. Ликвидирован в результате советского вторжения в сентябре 1939 года. Поветовый город — Столин. Состоял из 7 сельских гмин и 4 городов. Общая площадь повета — 5389 км², население — 124 800 человек, плотность — 23 чел. на км².

Административное деление

Гмины 
 гмина Берёзов
 гмина Хорск
 гмина Плотница
 гмина Radczysk
 гмина Столин
 гмина Теребишев
 гмина Высоцк

Города 
 Давид-Городок
 Городно  (до 1927) 
 Столин
 Высоцк (позже статус ликвидирован)

См. также 
 Гмина
 Полесское воеводство

Примечания 

Административное деление II Речи Посполитой
Историческая география Белоруссии
История Польши
Столин